Элизабет Феррис:
 Элизабет Феррис (1940 — 2012) — британская прыгунья в воду.
  (род. 1950) — американский политолог, специалист по международным отношениям.